Ein Club-Mix ist eine Form des Remixes, die meistens länger und besser tanzbar ist als die Originalversion eines Musiktitels, wodurch es einem DJ ermöglicht wird, verschiedene Club-Mixe mittels eines Mischpults ineinander zu mischen, ohne dass das ungeübte Ohr einen Songwechsel bemerkt. Meistens sind es Titel aus dem Bereich der Elektronischen Musik, wie z. B. Dance, Trance, Techno oder House, die vor allem in Diskotheken/Clubs gespielt werden. Sie sind in der Regel zwischen 6 und 10 Minuten lang und beginnen meistens mit einer sich über mehrere Takte hinziehenden Rhythmus-Phase, nach der das Motiv langsam beginnt.

Gattungen und Formen (Musik)